Ко́уту () — португальская фамилия.

Представители:
 Коуту, Андре (род. 1976) — португальский автогонщик.
 Коуту, Диогу ду — португальский хронист XVI—XVII вв.
 Коуту, Курт (род. 1985) — мозамбикский легкоатлет, участник Олимпийских игр.
 Коуту, Миа (род. 1955) — мозамбикский писатель.
 Коуту, Руй Рибейру (1898—1963) — бразильский писатель, поэт, журналист и дипломат.
 Коуту, Себастьян (1908—?) — бразильский футболист, полузащитник.
 Коуту, Фернанду (род. 1969) — португальский футболист и спортивный менеджер.
 Ду Коуту Тейшейра, Максим (род. 1996) — французский футболист.

См. также 
 Коту